Die National League Championship Series 2021 (NLCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 16. und 23. Oktober 2021 statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2021 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2021 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (3) Atlanta Braves (East Division Champion, 88–73) gegen (4) Los Angeles Dodgers (Wild Card Gewinner, 106–56)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2021, ALWC 2021, NLWC 2021, ALDS 2021, NLDS 2021, ALCS 2021, World Series 2021

Die Postseason 2021 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Samstag, 16. Oktober 2021, 20:08 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Zuschauer: 41.815

Spiel 2 
Sonntag, 17. Oktober 2021, 19:38 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Zuschauer: 41.873

Spiel 3 
Dienstag, 19. Oktober 2021, 14:08 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Zuschauer: 51.307

Spiel 4 
Mittwoch, 20. Oktober 2021, 17:10 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17:08 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Zuschauer: 51.363

Spiel 6 
Samstag, 23. Oktober 2021, 20:09 EDT im Truist Park in Atlanta, Georgia

Zuschauer: 43.060

Einzelnachweise

Weblinks 
 2021 Postseason | MLB.com

2021
Baseball 2021
Sportveranstaltung in Atlanta
Sportveranstaltung in Los Angeles
Atlanta Braves
Los Angeles Dodgers
Baseballwettbewerb